Wimbledon-mesterskaberne 1895 var den 19. udgave af Wimbledon-mesterskaberne i tennis. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien, og blev afviklet i perioden 8. - 15. juli 1895.

I herresingle vandt Wilfred Baddeley titlen efter sejr over Wilberforce Eaves på 4-6, 2-6, 8-6, 6-2, 6-3. Herbert og Wilfred Baddeley vandt herredoublerækken, hvor de besejrede Ernest Lewis og Wilberforce Eaves med 8-6, 5-7, 6-4, 6-3. Damesingletitlen blev vundet af Charlotte Cooper som vandt med 7-5, 8-6 over Helen Jackson.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 18 spillere. Den forsvarende mester, Joshua Pim, stillede ikke op, så mesterskabet blev afgjort i finalen i all comers-turneringen, hvor Wilfred Baddeley vandt over Wilberforce Eaves med 4-6, 2-6, 8-6, 6-2, 6-3. Baddeley vandt dermed den sidste af sine tre Wimbledon-titler i herresingle.

Alle kampe blev spillet bedst af fem sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier.

All comers-turneringen 

I all comers-turneringen spillede 18 spillere om mesterskabet, eftersom den forsvarende mester, Joshua Pim, ikke stillede op.

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af ni spillere, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier. 

Den forsvarende mester, Blanche Hillyard, stillede ikke op, så mesterskabet blev afgjort i all comers-turneringen, hvor Charlotte Cooper i finalen vandt med 7-5, 8-6 over Helen Jackson. Dermed vandt Charlotte Cooper den første af sine fem Wimbledon-titler i damesingle, mens det var første og eneste gang i hendes karriere at Helen Jackson nåede frem til en Wimbledon-finale.

All comers-turneringen

Herredouble 

Herredoubleturneringen havde deltagelse af syv par. Mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, hvor de forsvarende mestre, Herbert og Wilfred Baddeley besejrede vinderne af all comers-turneringen, Wilberforce Eaves og Ernest Lewis med 8-6, 5-7, 6-4, 6-3.

Baddeley-brødrene havde to gange tidligere, i 1891 og 1894, vundet Wimbledon-mesterskabet i herredouble, og de vandt dermed den tredje af deres i alt fire Wimbledon-titler i herredouble.

Udfordringsrunden

All comers-turneringen

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Championships, Wimbledon 
 Tennis Archives - Wimbledon 1895 
 ScoreShelf.com - Wimbledon 1895 

1895
Sport i 1895